Franco Angeli – pittore italiano del XX secolo
FrancoAngeli – casa editrice 
Franco Angeli – regista italiano